Smyrnium apiifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ludwig von Willdenow. Smyrnium apiifolium ingår i släktet vinglokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vinglokor
apiifolium